Strombo – nome comune di molti gasteropodi della famiglia degli strombidi, in particolare del genere Strombus
Strombo – figura della mitologia greca, figlio di Ceroessa
Strombatura o strombo – termine usato in edilizia e architettura